Bert Schneider peut désigner :
 Bert Schneider (1897-1986), boxeur canadien ;
 Bert Schneider (1933-2011), producteur américain ;
  (1937-2009), pilote de moto autrichien.